Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 14 августа. Соревнования прошли на кортах Олимпийского теннисного центра. Игры проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

В отличие от предыдущих Олимпийских игр 2012 года в Лондоне теннисисты не получали рейтинговые очки за выступления на Играх. Также традиционно на Олимпиаде нет призовых.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный разряд

Квалификация

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016    

Теннис на Олимпийских играх